Оризонте има више значења:

 Оризонте (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризонте (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику